Ocampo steht für folgende Municipios in Mexiko:

 Municipio Ocampo (Chihuahua)
 Municipio Ocampo (Coahuila)
 Municipio Ocampo (Durango)
 Municipio Ocampo (Guanajuato)
 Municipio Ocampo (Michoacán)
 Municipio Ocampo (Tamaulipas)
 Municipio Bejucal de Ocampo in Chiapas